Alibrandi ist Familienname folgender Personen:

 Alessandro Alibrandi (1960–1981), italienischer Rechtsextremist
 Girolamo Alibrandi (um 1470– um 1524), italienischer Maler
 Ilario Alibrandi (1823–1894), italienischer Rechtshistoriker
 Pietro Alibrandi (1859–1921), italienischer Ingenieur und Hydrauliker, Sohn von Ilario
 Gaetano Alibrandi (1914–2003), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Giovan Battista Alibrandi (um 1665–1720), italienischer Architekt und Baumeister, siehe Giovanni Battista Alliprandi